Clearwater ist die Bezeichnung mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Clearwater (Arkansas), im Mississippi County
 Clearwater (Florida), im Pinellas County
 Clearwater (Idaho), im Idaho County
 Clearwater (Kalifornien), im Los Angeles County
 Clearwater (Kansas), im Sedgwick County
 Clearwater (Louisiana), im Evangeline Parish
 Clearwater (Minnesota), im Sherburne County
 Clearwater (Missouri), im Ste. Genevieve County
 Clearwater (Montana), im Missoula County
 Clearwater (Nebraska), im Antelope County
 Clearwater (New Jersey), im Sussex County
 Clearwater (Oregon), im Douglas County
 Clearwater (South Carolina), im Aiken County
 Clearwater (Tennessee), im McMinn County
 Clearwater (Texas), im Franklin County
 Clearwater (Washington), im Jefferson County
 Clearwater Acres, im Hamilton County, Tennessee
 Clearwater Beach, im Pinellas County, Florida
 Clearwater Cove, im San Patricio County, Texas
 Clearwater Forest, im Lee County, North Carolina
 Clearwater Park, im Alleghany County, Virginia
 Clearwater Springs, im Pike County, Georgia

in Kanada:
 Clearwater (British Columbia)
 Clearwater (Manitoba)

Clearwater ist der Künstlername folgender Personen:
 Eddy Clearwater (Edward Harrington; 1935–2018), amerikanischer Blues-Musiker

Sonstiges:
 Clearwater Mesa
 Clearwater Mountains
 Clearwater National Forest
 Creedence Clearwater Revival
 Clearwater Beach Island, Insel im Pinellas County, Florida
 Clearwater Lakes, zwei verbundenen Seen in der kanadischen Provinz Québec, siehe Lac à l’Eau Claire
 Clearwater Mine, Mine im Shoshone County, Idaho
 Clearwater Prospect, Mine im Grant County, New Mexico
 Clearwater Oil Field, Ölfeld im Sedgwick County, Kansas

im NRHP gelistete Objekte:
 Clearwater Evangelical Lutheran Church, in Oklee, Minnesota, ID-Nr. 99001386
 Clearwater Lodge, in Grand Marais, Minnesota, ID-Nr. 85003032
 Clearwater Masonic Lodge-Grand Army of the Republic Hall, in Clearwater, Minnesota, ID-Nr. 79001259

Siehe auch
 Clearwater County
 Clearwater Lake
 Clearwater River
 Clearwater Township